

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
6 reti

  Alessandro Altobelli (1 rig.)

  Johnny Ekström

4 reti

  Gianluca Vialli

  Georges Bregy (1 rig.)

3 reti
  Carmel Busuttil 

2 reti

  Jorge Plácido

  Peter Larsson

1 rete

  Salvatore Bagni
  Giuseppe Bergomi
  Luigi De Agostini 
  Roberto Donadoni
  Riccardo Ferri
  Giuseppe Giannini
  Dennis Mizzi

  José Coelho
  Manuel Fernandes
  Fernando Gomes
  Frederico Rosa
  Stig Fredriksson
  Glenn Hysén
  Mats Magnusson

  Glenn Strömberg
  Jean-Paul Brigger
  Andy Egli
  Andy Halter
  Martin Weber
  Hanspeter Zwicker

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 2 su uefa.com

 Q